Giacomo II Crispo (mort en 1447) fut duc de Naxos de 1433 à 1447.

Il succéda à son père Giovanni II Crispo. Son fils, posthume, Gian Giacomo Crispo lui succéda. La régence fut assurée par les oncles de Giacomo II Niccolo puis Guiglelmo.

Famille
Les Crispi étaient probablement originaires de Vérone. Francesco  Crispo, le fondateur de la dynastie était seigneur de Milos, donc vassal du Duc de Naxos et son cousin par alliance, ayant épousé une petite-fille du duc Guglielmo Sanudo. Il s'empara du trône de Naxos après avoir assassiné le duc légitime Niccolo III dalle Carceri. Son fils Giacomo  Crispo accentua sa légitimité en épousant lui aussi une Sanuda : Fiorenza Sanudo, la petite fille de la duchesse homonyme Fiorenza Sanudo et du duc par alliance Niccolo Sanudo Spezzabanda. À la fin de son règne, Giacomo partit en Occident tenter de lever des fonds pour la défense de son duché, en première ligne face à la menace ottomane. Il mourut à Ferrare à l'automne 1418. Il n'avait eu que deux filles et la famille Crispo avait décidé d'appliquer la loi salique. Ce fut donc son frère Giovanni II Crispo, seigneur de Milos et Kimolos, qui lui succéda, puis le duché passa au fils de Giovanni : Giacomo II.

Giacomo se maria deux fois : une première fois avec sa cousine germaine, issue de la famille Zeno, une seconde fois avec Ginevra Gattilusio.

Duc de Naxos
À la mort en 1437 du seigneur d'Andros, Andrea Zeno, Giacomo et ses tuteurs cherchèrent à récupérer l'île en forçant la veuve de Zeno à lui donner sa fille (très jeune) comme fiancée ; Andros fut cependant séquestrée par Venise et finalement attribuée en 1440 à Crusino Sommaripa, à l'issue d'un procès.

Giacomo s'était trouvé un puissant allié : les Chevaliers de Rhodes qu'il invita à créer une commanderie sur Naxos. À partir de 1440, un contingent de chevaliers et des galères de l'ordre stationnèrent en permanence sur l'île.

Lorsque Giacomo mourut en 1447, le problème de sa succession se posa. Il s'était marié avec Ginevra Gattilusio, alors enceinte. Venise et l'Occident ne pouvait se permettre la présence d'un duc trop faible dans un des derniers États de la Chrétienté face aux Ottomans. Un fils naquit Gian Giacomo Crispo ce qui entraîna une régence des frères de Giacomo.

Arbre généalogique

Notes et références

Bibliographie
  Charles A. Frazee, The Island Princes of Greece. The Dukes of the Archipelago., Adolf M. Hakkert, Amsterdam, 1988. 
  Paul Hetherington, The Greek Islands. Guide to the Byzantine and Medieval Buildings and their Art, Londres, 2001. 
 Jean Longnon, L'Empire latin de Constantinople et la Principauté de Morée., Payot, 1949.
 Père Robert Saulger, Histoire nouvelle des Ducs de l'Archipel., Paris, 1699. (repris par Louis Lacroix, Îles de la Grèce, 1853 et Ernst Curtius)
 B. J. Slot, Archipelagus Turbatus. Les Cyclades entre colonisation latine et occupation ottomane. c.1500-1718., Publications de l'Institut historique-archéologique néerlandais de Stamboul, 1982.

Liens externes
  Naxos par Ernst Curtius
  Profil des Crispi dans Medieval Lands de Charles Cawley

Notes

Giacomo 02
Personnalité italienne du XVe siècle
Duc de Naxos
Personnalité liée à Venise
Date de naissance incertaine (XIVe siècle)
Décès en 1447